arabisch oder Arabisch bezieht sich auf
 das Volk der Araber
 die arabische Sprache, eine semitische Sprache der afroasiatischen Sprachfamilie
 die arabische Schrift, ein Schreibsystem
 arabisches Alphabet, ein Letternsystem
 Arabisches Büro, ehemalige Abteilung des britischen Nachrichtendienstes in Kairo
 die Arabische Halbinsel, eine geographische Region
 saudi-arabisch, den Bezug auf den Staat Saudi-Arabien
 die arabische Welt, einen Kulturkreis
 die Zeit und die Kalifate in Mittelalter und früher Neuzeit, siehe Islamische Expansion
 die arabische Küche, eine orientalische Kochsitte
 die arabische Musik, ein tonales System

Siehe auch: